Sabanagrande (Colombia), een gemeente in het Colombiaanse departement Atlántico
Sabanagrande (Honduras), een gemeente in het Hondurese departement Francisco Morazán

Zie ook
Sabana Grande (doorverwijspagina)